SU-8 peut désigner : 
 SU-8 (polymère), un matériaux polymère;
 , un prototype de canon automoteur soviétique.